Perreux puede referirse a: 

 Perreux, comuna francesa situada en Loira.
 Perreux, comuna francesa situada en Yonne.